

Lokalizacje

Niemcy 
 Braunsfeld – dzielnica Kolonii

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kalina